Patterer ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Patterer (* 1992), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Hubert Patterer (* 1962), österreichischer Journalist